Everlast (boksen), een fabrikant van boksattributen
 Everlast (muzikant), een Amerikaanse hip-hopmuzikant
everlast, een dichte en sterke wollen keperstof